Knićanin peut désigner :
Stevan Knićanin, un voïvode serbe qui a combattu les Habsbourg pendant la révolution de 1848 ;
Knićanin, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Zrenjanin, district du Banat central.